Hierba del soldado puede referirse a:

 el nombre común de la planta Achillea millefolium; 
 el nombre común de la planta Piper aduncum; o
 el nombre común de la planta Spermacoce laevis.
 el nombre común de la planta Waltheria americana